Са́скиа Бартуся́к (; 9 сентября 1982, Франкфурт-на-Майне, ФРГ) — немецкая футболистка, выступающая на позиции защитника, игрок женского футбольного клуба «Франкфурт», игрок национальной сборной Германии. Чемпион мира (2007), двукратный чемпион Европы (2009 и 2013), бронзовый призёр летних Олимпийских игр (2008).

Карьера

Клубная 
Бартусяк с 1996 года выступала в составе женской команды ФК «Франкфурт», но в 2005 году перешла в состав ЖФК «Франкфурт», выступающего в женской Бундеслиге. В составе «Франкфурта» Бартусяк стала важным игроком обороны. В последующие годы с командой она завоевала титулы обладателя кубка УЕФА (в сезонах 2005/06 и 2007/08), чемпиона Германии (2006/07 и 2007/08), победителя кубка Германии (2006/07, 2007/08 и 2010/11).

В сборной 
Саскиа Бартусяк дебютировала в составе сборной в апреле 2007 года в матче против Нидерландов. На чемпионате мира 2007 являлась игроком запаса, однако после него неизменно выступала в основном составе на крупных международных турнирах. Свой первый и пока единственный гол за сборную забила 27 ноября 2013 года в матче против Хорватии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2015.

Голы за сборную

Достижения

Клубные

«Франкфурт» 
 Кубок УЕФА: победитель (2) 2005/06, 2007/08
 Чемпионат Германии: победитель (2) 2006/07, 2007/08
 Кубок Германии: победитель (3) 2006/07, 2007/08, 2010/11

В сборной 
 Чемпионат мира: победитель (1) 2007
 Чемпионат Европы: победитель (2) 2009, 2013
 Олимпийские игры: бронзовый призёр (1) 2008
 Кубок Алгарве: победитель (1) 2012
 Чемпионат Европы (до 19 лет): победитель (1) 2000

Индивидуальные 
 Серебряный лавровый лист

Примечания

Ссылки 
 Официальный фан-сайт 
 Профиль Саскии Бартусяк на сайте Немецкого футбольного союза 

Футболистки Германии
Игроки ЖФК «Франкфурт»
Игроки женской сборной Германии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Кавалеры Серебряного лаврового листа